Penafiel kan syfta på:

Geografi

Portugal 

 Penafiel, stad, Porto,

Spanien 

 Peñafiel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Peñafiel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid,